Анна Константиновна Калиновская - Гюнгер (; р. 17 мая 1985 года)  — белорусская волейболистка. Игрок национальной сборной Белоруссии и ВК «Минчанка». Мастер спорта Республики Беларусь международного класса (2012).

Карьера

Достижения 
 Чемпион Белоруссии - 2005, 2006, 2015

Ссылки 
 Анна Калиновская

Волейболисты Белоруссии
Чемпионы Белоруссии по волейболу
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Игроки ВК «Минчанка»